

Architettura 
 Maloja Palace – albergo situato a Bregaglia (Svizzera)

Geografia

Svizzera 
 Distretto di Maloja – ex distretto (Canton Grigioni)
 Maloja – frazione di Bregaglia, comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)
 Passo del Maloja – valico nelle Alpi Retiche occidentali (Canton Grigioni)
 Regione Maloja – regione (Canton Grigioni)